Majīd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Albū Ḩeşār, ort, Khuzestan, 
 Yashānsakhī, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar